Andreja Koblar – ex biatleta slovena
 Jernej Koblar – ex sciatore alpino sloveno